Јанка има више значења:

 Јанка
 Јанка (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Јанка, насеље у округу Браила у Румунији
 Јанка (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Јанка (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Јанка (Олт), општина у округу Олт у Румунији